Во время Великой Отечественной войны было сформировано два истребительных авиационных полка под номером 84 «А».

 84-й «А» истребительный авиационный полк (101 гиап) — с 01.07 по 20.08.1941.
 84-й «А» истребительный авиационный полк (348 иап, 743 иап) — с 30.07.1942 по 17.06.1943.